

Persone
 Andreas Vinciguerra – tennista svedese professionista dell'ATP di origini italiane
 Antonio Vinciguerra – pittore, scultore e disegnatore italiano
 Claudia Vinciguerra – giornalista italiana, critico cinematografico e televisivo
 Ireneo Vinciguerra –  politico italiano, deputato socialista all'Assemblea Costituente
 Mario Vinciguerra – storico e antifascista italiano
 Mario Vinciguerra – batterista e compositore italiano
 Salvatore Vinciguerra – cantautore italiano
 Sisto Vinciguerra – giurista e patriota italiano
 Vincenzo Vinciguerra – ex terrorista italiano
 Vinciguerra d'Aragona – signore molto influente della Sicilia del XIV secolo

Altro
 154991 Vinciguerra – asteroide Amor, scoperto nel 2005
 Vinciguerria – genere di pesci ossei abissali appartenente alla famiglia Phosichthyidae